El nombre de Fernando Casanova puede aludir a alguno de los siguientes individuos:

 Fernando Casanova (teólogo) (1964): apologeta católico (ex pastor evangélico convertido al Catolicismo);
 Fernando Casanova (actor): (1925-2012): actor mexicano;
 Fernando Casanova Aizpún (1988): futbolista internacional de la República Dominicana.